Ruta hace referencia a varios artículos:

Comunicaciones
 En algunos países hispanoaméricanos, nombre con el que se conoce a las carreteras, un camino de dos manos, generalmente asfaltado, para el tránsito vehicular interurbano.
 En comunicaciones, a una ruta de enlaces, un conjunto de puntos de comunicación que conectan dos puntos extremos.
 En informática, a una ruta o path, una jerarquía de directorios en la que se halla un elemento del sistema de archivos.

Ciencias e ingenierías
 En bioquímica, a una ruta metabólica, sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos finales.
 También en bioquímica, a una Transducción de señal o Ruta de señalización Notch, conjunto de procesos por los que una célula convierte una determinada señal en una respuesta específica.
 En botánica, al género Ruta, el tipo de la familia de las rutáceas.
 En aeronáutica, a una ruta de vuelo, la línea de puntos seguida por una aeronave desde que despega hasta que aterriza.

Turismo
 Ruta turística, itinerario de lugares a visitar.
Una Ruta panorámica es la forma de llegar a un destino teniendo diferentes tipos de paisajes en el transcurso de la misma.

Además
 Ruta (revista)
 En el fútbol americano, a una ruta del receptor, el camino o patrón que sigue un receptor para desmarcarse y poder atrapar un pase.
 Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), sistema de autobuses de tránsito rápido de la ciudad de Puebla, México.